Todor Todorov (1928–?) bolgár tornász, olimpikon
 Todor Todorov (1948) Európa-bajnoki ezüstérmes bolgár súlyemelő, olimpikon
 Todor Todorov (1961) bolgár bobos, olimpikon

hasonló nevűek
 Teodor Todorov (1989) bolgár röplabdázó, olimpikon